Libiola ima više značenja:
 Libiola, Genoa
 Libiola, Mantua